«Петушок и кошечка» — российский мультипликационный фильм, созданный на студии «Пилот». Входит в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — город Саранск».
 
Премьера показа — декабрь 2012 года. Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2013.

Сюжет 
Эрзянская сказка.

Петушок и кошечка были друзьями, да поссорились после того, как петух случайно запульнул орехом кошке в глаз. Кошка петуха потащила судиться, но оказалось, что виноватых найти не так-то просто. Кошка на петуха грешит, петух дерево обвиняет, мол, из-за него всё так получилось, дерево валит на козу, которая обглодала кору, коза — на пастуха и так далее, вплоть до собственно судьи, который тоже на каком-то этапе становится «крайним», впрочем, как и остальные, успевает быстренько найти другого виноватого…

Каждому персонажу создатели дали «слово», каждый в результате рассказал о себе, своей жизни, надеждах и разочарованиях (рассказал не в буквальном смысле, эти повествования идут почти без слов, в картинках), и каждый «рассказ» был оформлен в оригинальной графической интонации (от пластилиновой техники до флэша, оживших носков и 8-битовой компьютерной графики), что лишний раз подчеркнуло индивидуальность говорящего.

Мораль сей сказки вроде бы проста: если не установить какие-то правила судейства, то элементарное дело о подбитом глазе превращается в неразрешимую ситуацию вселенского масштаба. Но можно сделать и более сложное умозаключение: в мире, где все несчастны, понятие справедливости, в том числе и юридической, увы, оказывается почти бессмысленным. Ведь в жизни, наполненной разочарованием, обманутыми надеждами, бытовыми трудностями, в такой ненадёжной и горькой, в общем-то, жизни непросто понять «кто виноват?».

Создатели

Награды 
 2013 — Приз детского жюри 18-го Международного кинофестиваля детского и молодёжного анимационного кино «Золотая Рыбка».

Киноляпы 
 Петушок попадает орехом кошечке в правый глаз. Вскоре кошечка показана с орехом в левом глазу.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы России 2012 года
Короткометражные мультфильмы России 2010-х годов
Мультфильмы студии «Пилот»
Пластилиновые мультфильмы России
Мультфильмы Сергея Меринова
Мультфильмы «Гора самоцветов»